The Moon Is Blue steht für:

 The Moon Is Blue, Originaltitel von Wolken sind überall, US-amerikanischer Film von Otto Preminger (1953)
 The Moon Is Blue (Lied), Lied von Herschel Burke Gilbert (1953)